Antsampandrano  :
 Antsampandrano (Ambatolampy), commune malgache au sud-est de la région de Vakinankaratra
 Antsampandrano (Antanifotsy), commune malgache à l'est de la région de Vakinankaratra